Klisura kan syfta på:

 Klisura, Plovdiv – ett distrikt i  i kommunen Obsjtina Karlovo 
 Klisura (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija) – ett distrikt i kommunen Obsjtina Samokov
 Klisura (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija grad) – ett distrikt i kommunen Stolitjna Obsjtina